Carl Joachim Hambro kan syfta på bland andra:

 Carl Joachim Hambro (1807-1877), dansk bankir och baron
 Carl Joachim Hambro (1885-1964), norsk politiker och redaktör